

Cinema 
 La favorita (The Favorite) – film del 1989 diretto da Jack Smight
 La favorita (The Favourite) – film del 2018 diretto da Yorgos Lanthimos

Geografia 
 La Favorita – quartiere della località veneziana di Mestre

Storia 
 Favorita – tipologia di cortigiano
 Favorito – il cavallo di Carlo Alberto di Savoia

Altro 
 Langhe Favorita – vino doc delle Langhe

Pagine correlate 
La Favorita (disambigua)
Villa Favorita

Altri progetti